Sergio Castillo puede referirse a:

 Sergio Castillo (?-2012), músico español.
 Sergio Castillo (1964- ), periodista argentino.
 Sergio Castillo Aránguiz (1912-2002), militar chileno.
 Sergio Castillo Mandiola (1925-2010), escultor chileno.
 Sergio Castillo Sánchez, (1963-), actor, director y profesor de teatro mexicano, vetado del estudio New Art Dub.